

Cinema 
Whom the Gods Would Destroy – cortometraggio del 1915 diretto da Joseph W. Smiley
Whom the Gods Would Destroy – film del 1919 diretto da Frank Borzage

Televisione 
Whom the Gods Would Destroy – episodio del 2007 della serie tv Lewis

Pagine correlate 
 Whom the Gods Destroy